

Geografia
 Cantwell – CDP degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Alaska
 Cantwell – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia Occidentale

Persone
 Christian Cantwell – pesista statunitense
 Christopher Cantwell – sceneggiatore, produttore televisivo e regista statunitense
 Harvey Leigh Cantwell, noto come HRVY – cantante e conduttore televisivo inglese
 John Joseph Cantwell – arcivescovo cattolico irlandese naturalizzato statunitense
 Maria Cantwell – politica statunitense
 Noel Cantwell – calciatore e allenatore di calcio irlandese
 Todd Cantwell – calciatore inglese